USA
Rutland (Dél-Dakota)
Rutland (Észak-Dakota)
Rutland (Illinois)
Rutland (Indiana)
Rutland (Iowa)
Rutland (Kentucky)
Rutland (város, Massachusetts)
Rutland (statisztikai település, Massachusetts)
Rutland (New York)
Rutland (Ohio)
Rutland (Vermont)
Rutland (kisváros, Vermont)
Rutland (nagyváros, Vermont)
Rutland megye (Vermont)
Rutland (város, Wisconsin)
Rutland (közösség, Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Anglia
Rutland, ceremoniális megye